Присад — топоним:

 Присад — село в Болгарии, Бургасская область;
 Присад — село в Болгарии, Добричская область.
 Присад — село в Республике Македония, община Прилеп.

См. также 
 Присанд